Ричард III:
 Персоналии 
 Ричард III — король Англии в 1483—1485 гг.
 Ричард III — герцог Нормандии в 1026—1027 гг. Произведения 
 «Ричард III» — пьеса из исторических хроник Шекспира

 Экранизации 
 1908 — «Ричард III»
 1911 — «Ричард III»
 1912 — «Ричард III»
 1955 — «Ричард III» — режиссёр Лоренс Оливье
 1980 — «Ричард III»
 1986 — «Ричард III»
 1995 — «Ричард III» — британская экранизация 1995 года Ричарда Лонкрейна по сценарию Иэна Маккеллена
 2008 — «Ричард III»

 Музыка 
2019 — «Ричард 3» альбом исполнителя Замай